Kerteminde (gemeente)
 Kerteminde (plaats)
 Kerteminde (parochie)